God of War может означать:

Компьютерные игры 
 God of War, серия компьютерных игр в экшн-жанрах hack and slash и action-adventure.

Основная серия 
 God of War — видеоигра с видом от третьего лица в жанре action-adventure, разработанная компанией SIE Santa Monica и изданная Sony Computer Entertainment.
 God of War II — видеоигра в жанре hack and slash, разработанная компанией SIE Santa Monica Studio.
 God of War III — компьютерная игра в жанре hack and slash, выпущенная американской компанией Santa Monica Studio эксклюзивно для платформы PlayStation 3.
 God of War — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная компанией SIE Santa Monica Studio и изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли PlayStation 4.
 God of War: Ragnarök — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами hack and slash, разрабатываемая компанией Santa Monica Studio.

Ответвления 
 God of War: Betrayal — двухмерная (2D) сайд-скроллинговая приключенческая игра для мобильных платформ.
 God of War: Chains of Olympus — компьютерная игра с видом от третьего лица в жанре action-adventure, разработанная Ready at Dawn и Santa Monica Studio и изданная SCE.
 God of War: Ghost of Sparta — игра в жанре action от третьего лица для PlayStation Portable, основана на греческих мифах.
 God of War: Ascension — видеоигра от третьего лица в жанре action-adventure, разработанная студией Santa Monica Studio и опубликованная Sony Computer Entertainment.
 God of War: A Call from the Wilds — текстовая игра для Facebook Messenger.

Сборники 

 God of War Collection — сборник, состоящий из обновлённых и портированных версий God of War и God of War II для PlayStation 3 на одном диске Blu-ray.
 God of War: Origins Collection — сборник двух обновлённых и портированных на PlayStation 3 частей серии (Chains of Olympus и Ghost of Sparta) на одном Blu-ray диске.
 God of War Saga — набор из пяти обновлённых и портированных на PlayStation 3 игр. Была выпущена в качестве части PlayStation Collections 28 августа 2012 года в Северной Америке.

Книги 

 God of War — серия из шести американских комиксов ограниченной серии, входящих в игровую вселенную God of War.
 God of War — новеллизация 2010 года по компьютерной игре 2005 года, написанная Мэтью Стовером и Робертом Вардеманом.
 God of War II — новеллизация 2013 года по игре 2007 года, написанная Робертом Вардеманом.

Фильмы и телевидение 

  — южнокорейский телесериал 2012 года.
 «» () — китайский исторический военный боевик 2017 года.

Музыка

Альбомы 

  — второй полноформатный альбом Blasphemy, выпущенный в 1993 году.
 Gods of War — десятый студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, выпущен 23 февраля 2007 года.
  — хеви-метал-мини-альбом 2010 года, вдохновлённый серией компьютерных игр God of War.